Бу́рцево — название населённых пунктов в России:

 Бурцево — деревня в Вилегодском районе Архангельской области.
 Бурцево — деревня в Уфимском районе Башкортостана.
 Бурцево — деревня в Вязниковском районе Владимирской области.
 Бурцево — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Бурцево — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Бурцево — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Бурцево — деревня в Усть-Кубинском районе Вологодской области.
 Бурцево — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Бурцево — деревня в Износковском районе Калужской области.
 Бурцево — деревня в Красносельском районе Костромской области.
 Бурцево — хутор в Золотухинском районе Курской области.
 Бурцево — деревня в Егорьевском районе Московской области.
 Бурцево — деревня в Можайском районе Московской области (сельское поселение Замошинское).
 Бурцево — деревня в Можайском районе Московской области (сельское поселение Клементьевское).
 Бурцево — бывшая деревня в составе Молжаниновского района САО Москвы.
 Бурцево — деревня в Новомосковском административном округе Москвы (до 1 июля 2012 года была в составе Ленинского района Московской области).
 Бурцево — деревня в Наро-Фоминском районе Московской области.
 Бурцево — деревня в Ступинском районе Московской области.
 Бурцево — деревня в Талдомском районе Московской области.
 Бурцево — деревня в городском округе Шаховская Московской области.
 Бурцево — деревня в Балахнинском районе Нижегородской области.
 Бурцево — деревня в Богородском районе Нижегородской области.
 Бурцево — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.
 Бурцево — хутор в Миллеровском районе Ростовской области.
 Бурцево — деревня в Гагаринском районе Смоленской области.
 Бурцево — деревня в Новодугинском районе Смоленской области.
 Бурцево — деревня в Сычёвском районе Смоленской области.
 Бурцево — бывшая деревня (упразднена в 1996) в Тетюшском районе Татарстана.
 Бурцево — деревня в Кашинском районе Тверской области.
 Бурцево — деревня в Кимрском районе Тверской области.
 Бурцево — деревня в Нелидовском районе Тверской области.
 Бурцево — деревня в Оленинском районе Тверской области.
 Бурцево — деревня в Ржевском районе Тверской области.
 Бурцево — деревня в Даниловском районе Ярославской области.
 Бурцево — деревня в Мышкинском районе Ярославской области.
 Бурцево — деревня в Переславском районе Ярославской области.
 Бурцево — деревня в Ярославском районе Ярославской области.

См. также 
 Бурцев
 Бурцевка
 Бурцевская